De 78e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Polen vond in 2021 plaats van 9 tot en met 15 augustus. De start vond plaats in Lublin en de finish was in Krakau. De ronde maakte deel uit van de UCI World Tour 2021. Titelhouder was de Belg Remco Evenepoel; hij werd opgevolgd door zijn ploeggenoot, de Portugees João Almeida.

Deelnemende ploegen 
Naast de negentien World Tour teams namen twee Pro Continentale teams en een nationale selectie deel. Elk team nam met zeven renners deel wat het totaal op 154 deelnemers bracht.

Etappeoverzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop

Eindklassementen

2021
UCI World Tour 2021
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2021